

Codici
 NBO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Jomo Kenyatta, Nairobi, Kenya
 nbo – codice ISO 639-3 della lingua nkukoli

Chimica
 NbO – formula chimica del monossido di niobio